Campbell Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Campbell Airport (Illinois)
 Campbell Airport (Michigan)
 Campbell Airport (Pennsylvania)